L'édition 2017 du tournoi de tennis de Strasbourg se déroule du 21 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Samantha Stosur remporte l'épreuve en simple, Ashleigh Barty et Casey Dellacqua celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américaine Catherine Bellis, de la Croate Mirjana Lučić-Baroni, de l'Espagnole Lara Arruabarrena, de l'Italienne Roberta Vinci et de la Lettonne Jeļena Ostapenko. Elles sont respectivement remplacées par Jennifer Brady, Çağla Büyükakçay, Natalia Vikhlyantseva, Andrea Petkovic et Risa Ozaki.

Lauréates 
Samantha Stosur remporte son  en simple en battant en finale sa compatriote Daria Gavrilova. Il s'agit de son  à Strasbourg, après son sacre en 2015, et de son  sur terre battue.

En double, Ashleigh Barty et Casey Dellacqua remportent leur  ensemble en battant en finale Chan Hao-Ching et Chan Yung-Jan. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Strasbourg
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2017
Tennis féminin en 2017
Tennis en France en 2017
Sport en France en mai 2017
Tennis en mai 2017